Marco Banderas (Montevidéu, 13 de fevereiro de 1967) é um ator e diretor de filmes pornográficos, que já atuou em mais de 2 000 filmes.

Prêmios e indicações 
Banderas já foi indicado aos seguintes prêmios:
2010 AVN Award
 "Ator do Ano" ("Male Performer of the Year")
 "Melhor Cena de Dupla Penetração" ("Best Double Penetration Sex Scene"), por Deviance
 2 indicações à categoria "Melhor Cena de Sexo a Três" ("Best Threeway Sex Scene") por Asian Fucking Nation e Tormented
2009 AVN Award
 "Ator do Ano" ("Male Performer of the Year")
 "The Jenna Jameson Crossover Star of the Year"
 "Melhor Cena de Sexo a Três" ("Best Threeway Sex Scene") por Superwhores 11
 "Melhor Cena de Sexo Grupal" ("Best Group Sex Scene") por Pirates II
 2 indicações à categoria "Melhor Cena de Dupla Penetração" ("Best Double Penetration Sex Scene"), por Fuck Me: Rebeca Linares e Lex Steele XXX 10
 2 indicações à categoria "Melhor Cena de Sexo Anal" ("Best Anal Sex Scene"), por Fuck Me: Rebeca Linares e Katsuni Minx

Ligações externas 

 

Atores pornográficos da Espanha
Naturais de Montevidéu